Nils Langer (tenisista)
 Nils Langer (językoznawca)